Culross ist der Name folgender Orte:

 Culross (Schottland) in Dunfermline im Council Area Fife
 Culross (Kanada) in Manitoba

Culross ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Culross (* 1974), amerikanischer Schlagzeuger

Siehe auch:
 Kloster Culross in Culross, Schottland